Born again est le nom donné dans les Églises évangéliques américaines à la doctrine de la nouvelle naissance.

Musique 

 Born Again est un album studio du chanteur de rock américain Randy Newman, sorti en 1979 ;
 Born Again est un album studio du groupe anglais de heavy metal Black Sabbath, sorti en 1983 ;
 Born Again est un album posthume du rappeur américain The Notorious B.I.G., sorti en 1999.

Série télévisée 

 Born Again est le titre d'un mini-épisode de Doctor Who diffusé à l'occasion d'une émission caritative en 2005 en Angleterre.

Informatique 

 Bourne-Again shell, par jeu de mots sur Born Again Christian et Bourne shell, le langage de script dit aussi shell du projet GNU.